Pym ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Pym (* 1956), australischer Sprachwissenschaftler
 Barbara Pym (1913–1980), englische Schriftstellerin
 Christopher Pym (1929–2001), englischer Autor
 Francis Pym (1922–2008), britischer Politiker
 John Pym (1584–1643), englischer Politiker und Puritaner
 Samuel Pym (1778–1855), britischer Admiral

sowie der fiktiven Figur
 Arthur Gordon Pym, Romanheld Edgar Allan Poes in The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket

pym steht für:
 Fyam (ISO-639-3-Code), Plateau-Sprache in Nigeria

PYM steht für:
 Plymouth Municipal Airport (Massachusetts) (IATA-Code), Flughafen von Plymouth (Massachusetts), Massachusetts

Siehe auch:
 PIM
 Pimm

Abkürzung